Тау-число (-число, ) — целое число , делящееся на число своих делителей, или, выражаясь алгебраически, такое , что . 
Первые несколько тау-чисел: 
 1, 2, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 40, 56, 60, 72, 80, 84, 88, 96.
Например, 18 имеет шесть делителей (1 и 18, 2 и 9, 3 и 6) и делится на 6.

Тау-числа имеют асимптотическую плотность нуль. Никакие три последовательных целых числа не могут быть тау-числами Колтон доказал, что ни одно тау-число не является совершенным. Уравнение  (где  — наибольший общий делитель  и ) имеет решение только в случае, если  — тау-число.

Остаются нерешёнными несколько проблем относительно тау-чисел:
 существуют ли сколь угодно большие , для которых и , и  являются тау-числами
 если существует тау-число , следует ли из этого, что существует , такое что  является тау-числом и .

Тау-числа были впервые определены  и Робертом Кеннеди в 1990 году, установившими, что тау-числа имеют нулевую асимптотическую плотность. Позднее они были переоткрыты Саймоном Колтоном () с помощью программы, которую он написал для изобретения и проверки различных определений в теории чисел и теории графов. Колтон назвал эти числа . Хотя компьютерные программы и обнаруживали доказательства ранее, это был первый случай, когда программа нашла новую или ранее незамеченную идею. Колтон доказал много результатов о тау-числах, показав бесконечность их числа и несколько условий их распределения.

Примечания 

Целочисленные последовательности